Zasadi je ime več naselij v Sloveniji:
 Zasadi, občina Destrnik
 Zasadi, občina Križevci

Naselja v Sloveniji